Blast from the Past (album)
 Atomowy amant